Kleinmond steht für:

 Kleinmond, eine Stadt in der Gemeinde Overstrand, Distrikt Overberg, Provinz Westkap in Südafrika

Kleinmond ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Fabbiani Kleinmond (1851–1915), deutscher Sänger
 Lori Kleinmond (1848–1922), österreichische Schauspielerin und Tänzerin, siehe Lori Stubel